Die Providence Bruins sind ein US-amerikanischer Eishockeyclub in Providence, Rhode Island, der in der American Hockey League (AHL) spielt.

Geschichte 
1992 zogen die Maine Mariners aus Portland, Maine, nach Providence und wurden zu den Providence Bruins. Die Mannschaft ist eng mit den Boston Bruins (NHL), denen sie als Farmteam dienen, verbunden. 2005 feierten sie ihr 3000. Spiel.

Ihren größten Erfolg feierten die Providence Bruins in der Saison 1998/99. Nach der beeindruckenden Zahl von 56 Siegen und 120 Punkten gewannen sie unter Peter Laviolette, in dessen erster Saison in der zweithöchsten Spielklasse, den Calder Cup.

Saisonstatistik 

Legende: GP = gespielte Spiele, W = gewonnene Spiele, L = verlorene Spiele, T = unentschiedene Spiele, OTL = nach Verlängerung verlorene Spiele, Pts = Punkte, GF = geschossene Tore, GA = kassierte Tore, PIM = Strafminuten

Trainer 
 1992–1994 Mike O’Connell
 1994–1995 Steve Kasper
 1995–1997 Bob Francis
 1997–1998 Tom McVie
 1998–2000 Peter Laviolette
 2000–2002 Bill Armstrong
 2002–2003 Mike Sullivan
 2003–2008 Scott Gordon
 2008–2011 Rob Murray
 2011–2016 Bruce Cassidy
 2016–2017 Kevin Dean
 seit 2017 Jay Leach

AHL-Auszeichnungen

Weblinks 

 Providence Bruins Offizielle Homepage
 Providence Bruins bei hockeydb.com

 
Eishockeyverein (American Hockey League)
Organisation (Providence)
Gegründet 1992
Maine Mariners (1987–1992)
Sportverein (Rhode Island)